Sudić ist der Familienname folgender Personen:

 Jasmin Sudić (* 1990), schwedischer Fußballspieler
 Robert Sudić (* 1968), kroatischer Poolbillardspieler